Faucigny puede referirse a:

 Faucigny, una de las provincias del Ducado de Saboya,
 Faucigny, comuna francesa situada en el departamento de Haute-Savoie.